Даниэль Спера (; род. , ) — австрийская журналистка и телеведущая.

Учёба 
Даниэль Спера изучала английский и французский в Венском университете.
После двух семестров перешла на журналистику и политические науки. Она получила докторскую степень в 1983 году.

Карьера 
В 1978 году Спера начала работать на aвстрийском телевидении (ORF).
До 1980 и потом с 1983 до 1987 она была ведущей международной студии на телевидении. В роле репортёра работала в Центральной Америкe, Греции и на Кипрe. В 1987 году она была корреспондентом в США. Когда она вернулась в Австрию, Спера вела передачу главную программу новостей ORF, «Zeit im Bild 1».

Pуководство музей 
С 1. Июля 2010 года она руководит Еврейским Музеем в Вене.
Один из первый её проектов была техническая санация музея и создание новой постоянной выставки.
До сих пор выставление голограмми были разрушены, эта вызвалa многочисленные протести директоров еврейский музеев из Австрии, Германии и других европеиских стран.

Активность 
Она поддерживает Австрийскую службу за границей в сотрудника консультативного совета.

Личная жизнь 
Даниэль Спера замужем за Мартином Энгелбергом. У них трое детей.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Еврейский Музей Вена

Журналисты Австрии